Teatre Tívoli (Barcelona)
 Teatro-Cine Tívoli, Jaén
 Cine-Teatro Tívoli, València
 Centre Cultural Tívoli, Burjassot
 Teatro Tivoli de Lisboa
 Teatro-Cine Tívoli d'Andújar (Jaén)